Kis, Kiş ou Kiš (l'adjectif  signifiant « petit » en hongrois) est un nom de famille notamment porté par : 
 Claudine Rhédey de Kis-Rhéde (1812-1841), l'épouse du Duc Alexandre de Wurtemberg ;
 Gábor Kis (1982-), un joueur de water-polo hongrois ;
 Gergő Kis (1988-), un nageur hongrois ;
 Jonathan Kis-Lev (1985-), un artiste israélien et un militant pour la paix ;
 József Kis (1917-1990), un réalisateur et scénariste hongrois ;
 Miklós Kis (1650-1702), un écrivain, typographe, imprimeur et compositeur hongrois ;
 Rita Kuti-Kis (1978-), une joueuse de tennis hongroise ;
 Tevfik Kiş (1934-2019), un lutteur turc spécialiste de la lutte gréco-romaine ;
 Tomislav Kiš (1994-), un footballeur croate.

Kis peut aussi désigner :
 Kis, un chef tribal magyar du X siècle.

KIS est un sigle qui peut désigner :
 , une suite de sécurité Internet développée par Kaspersky ;
 Keep it simple, une forme alternative du principe KISS.

Voir aussi 
 Cir Kis, un jeu de société.

Homonymie de patronyme